Termin -{GUN}- ima više značenja.

 Genetički kod za valin
 Gun (celularni automaton), obrazac u Konvajovoj igri života